La stagione 2005 del Campionato mondiale FIA di GP2 Series è, nella storia della categoria, il 1ª ad assegnare il Campionato Piloti e il 1ª ad assegnare il Campionato Scuderie. È iniziata il 23 aprile ad Imola ed è terminata il 30 settembre a Sakhir, dopo 23 gare. Il titolo piloti è andato al tedesco Nico Rosberg, quello per i team alla francese ART Grand Prix.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario della stagione prevede 12 weekend di gare, quale supporto a gare della stagione della Formula 1 2005, tranne l'ultimo weekend sul Bahrain International Circuit di Manama programmato come evento a sé stante.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Gare

 + In gara2 la pole position è data dalla griglia invertita nei primi 8.

Classifica piloti

 Nella Sprint Race di Spa-Francorchamps non è stato coperto il 75% della distanza prevista, quindi i punti assegnati sono la metà di quelli previsti per la distanza completa.

Classifica scuderie

 Nella Sprint Race di Spa-Francorchamps non è stato coperto il 75% della distanza prevista, quindi i punti assegnati sono la metà di quelli previsti per la distanza completa.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2005
 01